Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Arroman – Gers
 Saint-Arroman – Alti Pirenei